AKE peut faire référence à :
 .

Ake peut faire référence à :
 Ake, un site archéologique Maya situé dans l'État du Yucatán au Mexique ;
 Ake, une langue du Nigeria.